Das Engie Open de Seine-et-Marne 2016 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Croissy-Beaubourg. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 26. März bis zum 2. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Croissy-Beaubourg